Résultats détaillés de l’édition 1910 du championnat de France de tennis.

Faits marquants 
En 1910, le simple messieurs du championnat de France est remporté par Maurice Germot.

En simple dames, Jeanne Matthey remporte le titre pour la seconde fois consécutive. Elle bat en finale Germaine Regnier.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau

Simple dames 
La championne en titre 1909, Jeanne Matthey, est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Double dames 
Championne en titre 1909, la paire Jeanne Matthey - Daisy Speranza est directement qualifiée pour le challenge round (grande finale).

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1910
France
France
Tennis en 1910
Championnat de France en 1910